W07 bzw. W 07 steht für:
 Mercedes-Benz W 07, deutsches Automobil
 Mercedes F1 W07 Hybrid, deutscher Rennwagen

Siehe auch:
 W7

Abkürzung